Montseny steht für:

 Montseny, Gebirgszug in der spanischen Autonomen Region Katalonien, nordöstlich von Barcelona
 Montseny (Barcelona), katalanische Gemeinde in der Provinz Barcelona

Montseny ist der Familienname folgender Personen:

 Federica Montseny (1905–1994), spanische Schriftstellerin, Syndikalistin, Anarchistin und Gesundheitsministerin